Орловка се може односити на:
 Орловка, врста орла рибара

Ријеке:
 Орловка (притока Кети), ријека у Томској области
 Орловка (притока Мајна), ријека на Чукотки;
 Орловка (притока Селемџе), ријека у Амурској области;
 Орловка (притока Подчерја), ријека у Републици Коми;
 Орловка (притока Оке), ријека у Орловској области

Насеља:
 Орловка (Грузија), село у Грузији
 Орловка (Акмолинска област), насеље у Акмолинској области у Казахстану
 Орловка (Шчербактински рејон), насеље у Шчербактинском рејону у Казахстану
 Орловка (Киргистан), насеље у Киргизији
 Орловка (Константиновски рејон), насеље у Амурској области, Русија
 Орловка (Башкортостан), насеље у Башкортостану
 Орловка (Волгоградска област), насеље у Волгоградској области
 Орловка (Краснојарска Покрајина), насеље у Краснојарској Покрајини
 Орловка (Буђенновски рејон), насеље у Ставропољскиој Покрајини
 Орловка (Кировски рејон). насеље у Ставропољскиој Покрајини
 Орловка (Ренијски рејон), насеље у Одеској области у Украјини
 Орловка (Березновски рејон), насеље у Ровненској области
 Орловка (Куликовски рејон), насеље у Черниговској области